Immikkeerteq bezeichnet:
 Immikkeerteq (Insel, Ammassaliip Kangertiva), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeerteq (Insel, bei Ikkatteq, nördlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeerteq (Insel, bei Ikkatteq, südlich), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeerteq (Insel, Kialiip Imaa) (Lilleø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeerteq (Insel, Qeertartivattaap Kangertiva), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeerteq (Insel, Qiianarteq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeerteq (Insel, Qinngertivaq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeerteq (Insel, bei Sermiligaaq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeerteq (Insel, Sermilik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeerteq (Insel, Sipportooq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeerteq (Insel, bei Sittingaleq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Immikkeerteq (Insel, Tuttulik) (auch Simiilaq, Ailsa Ø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland